Substance (z latinského sub-stantia, podloží, základ; kalk řeckého hypo-stasis) může znamenat:

 Podstata – stálá a neměnná stránka jsoucen (věcí), které existují samy o sobě a nesou na sobě proměnlivé případky (akcidenty)
 Chemická substance – chemická látka
 Účinná látka (či pomocná látka), z které se míchá léčivo do lékové formy
 Substance P – polypeptid s hormonálními účinky umožňující vnímání bolestivých podnětů
 Substantia nigra – párová struktura ve středním mozku s výrazným vlivem na řízení pohybu těla

Související články 
 Substantivum – Podstatné jméno

Externí odkazy